5R steht für:

 Karthago Airlines, eine tunesische Fluggesellschaft (IATA-Code)
 Staatszugehörigkeitszeichen für Luftfahrzeuge aus Madagaskar

5R